Шуран — название нескольких населённых пунктов в России:

 Шуран — упразднённая в 2012 году деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Шуран — село в Лаишевском районе Татарстана.